

Дікенс — місто, штат Айова
 Дікенс — місто, штат Техас

Див. також 
 Чарлз Дікенс